Attemsia är ett släkte av mångfotingar. Attemsia ingår i familjen Attemsiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vinterdubbelfotingar
Attemsia